Broad Street (New York), een straat in de Amerikaanse stad New York
 Broad Street (Nassau Street Line), een metrostation aan deze straat
 Broad Street (Suffolk), een gehucht in het Engelse graafschap Suffolk